Ljungby distrikt kan syfta på:

Ljungby distrikt, Halland 
Ljungby distrikt, Kalmar län
Ljungby distrikt, Kronobergs län

Se även
Ljungby församling
Ljungby socken